Il singolare del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Rikl che ha battuto in finale Frederik Fetterlein 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Markus Zoecke (primo turno)
 Karsten Braasch (primo turno)
 Henrik Holm (primo turno)
 Henri Leconte (primo turno)

 Jörn Renzenbrink (secondo turno)
 Carl-Uwe Steeb (primo turno)
 Alexander Mronz (quarti di finale)
 Lars Rehmann (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 1995